Sensorium (lat. „Gesamtheit aller Sinne“) steht für:

 i. w. S. Bewusstsein als neurophysiologischer, neuropsychologischer und geisteswissenschaftlicher Zustand und Gegenstand
 i. e. S. alle Gehirnareale, welche Sinnesempfindungen verarbeiten, bzw. die Gesamtheit des Wahrnehmungsapparates, siehe Wahrnehmung
 Unterscheidung zwischen sensibel und sensorisch in der Topistischen Hirnforschung
  die Erlebnisausstellung Sensorium des Schweizer Rüttihubelbads

Siehe auch:
 Sensor
 Sensorik
 Sensorium Gottes, Newtons Zeit- und Raumbegriff